

Lista de tenistas Portugueses (Open Era) 
Só inclui jogadores com classificações no top 200 em singulares. Nomes em negrito indicam os jogadores atualmente ativos.

Masculinos

Performances de tenistas Portugueses no "Grand Slam" 
Só inclui jogadores que atingiram pelo menos a qualificação no Grand Slam. Nomes em negrito indicam os jogadores atualmente ativos.

Masculinos
(Singulares)

(Pares)